Francesco Torti (1658,1741), médecin italien ;
 Maria Teresa Torti (1951-2001), sociologue italienne ;
 Robert Torti (né en 1961), acteur américain, d'origine italienne ;
 Rodolfo Torti (né en 1947), auteur italien de bande dessinée.

Voir aussi 

 Molino dei Torti, une commune italienne du Piémont.

Patronyme italien